Archieparquía de Mosul puede referirse a:

 Archieparquía de Mosul de los caldeos;
 Archieparquía de Mosul de los sirios.